Хайнсберг:

 Хайнсберг — город в Германии, районный центр, расположен в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Хайнсберг — район в Германии. Центр района — город Хайнсберг.
 Филипп I фон Хайнсберг (1130 — 1191) — немецкий церковный и государственный деятель, архиепископ Кёльнский, архиканцлер Германии и Италии. Герцог Вестфалии и Енгена.